Simnani oder Semnani oder eine Schreibvariante davon steht für:

 'Ala' al-Dawla Simnani (1261–1336), Sufi
 Ashraf Jahangir Semnani (1285–1386), Sufi

Siehe auch

 Semnani (Sprache)